Gordon (nom occità, en francès Gourdon o Gordon-en-Quercy) és un municipi francès, situat al departament de l'Òlt i la regió Occitània. És cap de cantó i de districte.

Demografia

Administració

Monuments

Referències 

Municipis de l'Òlt
Els pobles més bonics de França